

Nilo Peçanha est une ville de l'État de Bahia ;

 Nilo Procópio Peçanha fut un président du pays.